Sigle

Aziende aeronautiche 
 Commonwealth Aircraft Corporation
 Cotation Assistée en Continu – sistema di automazione borsistico della Borsa di Parigi (CAC 40, CAC Next 20, CAC Mid 100, CAC Small 90, CAC Mid&Small 190, ect).

Biologia molecolare
 CAC – codone citosina-adenina-citosina che codifica per l'istidina

Codici 
 CAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cascavel (PR) (Brasile)
 cac – codice ISO 639-3 della lingua chuj